HMS Illustrious har varit namnet som fem fartyg i Royal Navy har burit:

, var ett 74-kanoners tredjeklass linjeskepp sjösatt vid Buckler's Hard 1789. Hon deltog i två strider på franska flottan. Den första utanför och söder om den franska staden Toulon 1793. Den andra vid Genua där hon skadades svårt och vann ett segernamn. Under hemfärden för reparation gick hon på grund i extremt häftigt väder. Kort därefter sattes hon i brand och övergavs.

, sjösattes i Rotherhithe 1803 och var som hennes föregångare en 74-kanoners tredjeklass linjeskepp. Trots att hon inte deltog i det historiska slaget vid Trafalgar var hennes karriär ändå framgångsrik. Hon deltog i strid utanför Basque Roads där hon vann ett segernamn, och utanför Java i Indonesien. År 1854 blev hon ett skolfartyg och fortsatte som det tills hon höggs upp i Portsmouth 1868 .

, var ett slagskepp typ pre-dreadnought av Majestic-klass sjösatt 1896 och skrotades 1920. Två av hennes 12-tums kanoner blev sedan kustartilleri i Tyne Turrets-batteriet i Hartley, Northumberland.

, var ett hangarfartyg av Illustrious-klass som togs i tjänst 1940. Det året blev hon det första hangarfartyget att anfalla en fiendeflotta. Hon var kvar i tjänst till 1954.

, var ett hangarfartyg av Invincible-klass sjösatt 1981 och är aktiv till och med idag (2010).

Segernamn
Genua 1795, Basque Roads 1809, Taranto 1940, Medelhavet 1940–1941, Maltakonvojerna 1941, Diego Suarez 1942, Salerno 1943, Sabang 1944, Palembang 1945, Okinawa 1945